Der Name Sölling steht für:

geographische Objekte:
 Sölling (Gemeinde Büchlberg), Ortschaft der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Sölling (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Sölling (Gemeinde Allerheiligen), Streusiedlung von Allerheiligen im Mühlkreis, Oberösterreich
 Sölling (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
sowie:
 Haus Sölling, Villa in Remagen-Rolandseck, Rheinland-Pfalz

Person:
 Heinrich Theodor Sölling (1802–1886), Beigeordneter der Stadt Essen, Handelskammerpräsident, Vorstand der Sparkasse Essen
 Heinrich Carl Sölling (1813–1902), Stadtverordneter und Stifter in Essen
 Friedrich August Christian Sölling (1824–1894), Beigeordneter der Stadt Essen, Vorstand der Sparkasse Essen 

Siehe auch:
 Solling
 Söllingen